Threshold signifie « seuil » en anglais et désigne notamment :

Littérature 

 Threshold, nouvelle de science-fiction de  publiée en décembre 1985 ;
 Threshold, nouvelle de fantasy de Sara Douglass publiée le .

Musique 
 Threshold, un groupe de metal progressif anglais ;
 Threshold, groupe de thrash metal progressif français formé en 1988 ;
 Threshold, album du groupe HammerFall, sorti en 2006
Threshold, 2010 chanson du Scott Pilgrim (film)
Threshold, chanson de Dead Can Dance (album éponyme 1984 4AD)

Cinéma 

 Threshold, film réalisé par Richard Pearce, sorti en 1981.

Télévision 

 Ultimate Limit , ou Le Seuil au Québec (), est un téléfilm américano-canadien réalisé par Chuck Bowman et diffusé le  sur . C'est une adaptation du film de 1958 La Fusée de l'épouvante. ;
 Threshold : Premier Contact, série télévisée de science-fiction diffusée en 2005 ;
 Threshold, épisode de la série Star Trek: Voyager.

Autres 
 Threshold, jeu vidéo sorti en 1981 sur Apple II ;
 Threshold, planète de fiction près de laquelle se trouve Halo, dans l'univers éponyme ;
 Threshold, sculpture à Prague ;
 Threshold personnage du comic Wildstorm ;
 Threshold, nom de code des deux premières versions du système d'exploitation Windows 10, 1507 et 1511.